Motocyklowe Grand Prix Katalonii 2016 – siódma eliminacja motocyklowych mistrzostw świata, którą rozegrano 5 czerwca 2016 roku na torze Circuit de Barcelona-Catalunya w Barcelonie.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2 
 3 czerwca podczas drugiego treningu przed wyścigiem (25 minut przed końcem sesji) Luis Salom zginął w wyniku obrażeń odniesionych podczas wypadku na zakręcie dwunastym, gdzie Salom wypadł z toru i został trafiony własnym motocyklem.

Wyniki Moto3

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2016
2016 w Hiszpanii